Osoby o nazwisku Hanussen:
 Erik Jan Hanussen (1889–1933) – austriacki iluzjonista i mentalista żydowskiego pochodzenia (właśc. Hermann Steinschneider)

Inne:
 Hanussen – film z 1955 w reżyserii Georga Marischki i Otto Wilhelma Fischera
 Hanussen – film z 1988 w reżyserii Istvána Szabó